Cialente ist der Familienname folgender Personen:
 Fausta Cialente (1898–1994), italienische Autorin und Journalistin
 Massimo Cialente (* 1952), italienischer Arzt und Politiker
 Renato Cialente (1897–1943), italienischer Schauspieler